Fortepiano steht für
 eine musikalische Vortragsbezeichnung, siehe Piano (Vortragsbezeichnung) 
 Hammerklavier